Jean-Michel Quinodoz (1934-), psychiatre et psychanalyste suisse.
 Marie Quinodoz (1914-1979), autodidacte suisse.

Patronyme suisse